Wyhnanka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Wyhnanka (Horodok)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Ljubar, siehe Wyhnanka (Ljubar)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Wyhnanka (Nemyriw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Wyhnanka (Ljuboml)

Wyhanka ist auch ein Ortsteil von Tschortkiw in der Westukraine.